Die Abkürzung GECF steht für:

 Gas Exporting Countries Forum, siehe Forum Gas exportierender Länder
 GE Commercial Finance, einen US-amerikanischen Finanzdienstleister

GECF